Реку́рсия ( — «возвращение»).

 Рекурсия — процесс повторения элементов самоподобным образом, в частности:
 Рекурсия в программировании — задание алгоритма вычисления функции с использованием вызова её самой.
 Рекурсия в лингвистике — способность языка порождать вложенные предложения и конструкции.

 Рекурсия в фонетике — конечный этап артикуляции, обеспечивающий переход к произнесению очередного звука речи, делающий речь связной.

См. также 
 Рекурсивная функция
 Рекуррентная формула